Muts (hoofddeksel), kledingstuk dat op het hoofd gedragen wordt
Frygische of Phrygische muts, een zacht kegelvormig hoofddeksel waarvan de top naar voren wijst en weer wat naar beneden valt
netmaag, een van de vier magen van herkauwers
de volkse naam voor vagina
een onhandige of domme vrouw
de zwarte huidzak op de kop van een klapmuts, een zeeroofdier uit de familie der zeehonden
als bescherming van de pen van een houten bovenas in een windmolen